Меций (Maecius) е име на следните:

 Марк Меций Руф, суфектконсул 81 г.
 Луций Меций Постум, суфектконсул 98 г.
 Луций Росций Елиан Меций Целер, суфектконсул 100 г.
 Марк Меций Целер, суфектконсул 101 г.
 Квинт Меций Лет, консул 215 г.
 Марк Помпоний Меций Проб, консул 228 г.
 Марк Меций Мемий Фурий Бабурий Цецилиан Плацид, консул 343 г.
 Руфий Ахилий Меций Плацид, консул 481 г.